Монлево́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на схід від Парижа, 140 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 105 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 283,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Монлевон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монлевон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена